Геварт () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Геварт, Ким (род. 1978) — бельгийская бегунья на короткие дистанции.
 Геварт, Франсуа Огюст (1828—1908) — бельгийский композитор, музыковед и музыкальный педагог.